Spiniphryne är ett släkte av fiskar. Spiniphryne ingår i familjen Oneirodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Spiniphryne